Miejscowości w USA:
 Twin Valley – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Norman
Gminy w USA:
 Twin Valley (ang. Twin Valley Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McKenzie